Niemcy:
 rehbach – dzielnica Michelstadt
 Rehbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Rehbach – rzeka, dopływ Ahle
 Rehbach – rzeka, dopływ Dill
 Rehbach – rzeka, dopływ Renu

Osoby:
 Paul Rehbach – niemiecki polityk

Inne:
 Rehbach – producent ołówków